A Place Where the Sun Is Silent четвертий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Alesana. Альбом був випущений 18 жовтня 2011 року під лейбом Epitaph Records.

Треклист 
 The Dark Wood of Error (2:13)
 A Forbidden Dance (3:53)
 Hand in Hand with the Damned (4:36)
 Beyond the Sacred Glass (6:03)
 The Temptress (4:21)
 Circle VII: Sins of the Lion (4:08)
 Vestige (2:58)
 Lullaby of the Crucified (4:48)
 Before Him All Shall Scatter (0:54)
 Labyrinth (4:04)
 The Fiend (3:57)
 Welcome to the Vanity Faire (4:37)
 The Wanderer (1:37)
 A Gilded Masquerade (4:35)
 The Best Laid Plans of Mice and Marionettes (5:35)
 And Now for the Final Illusion (3:43)

Джерела 
A Place Where the Sun Is Silent 

Альбоми Alesana
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми